Lebendiges Museum steht für:
 Lebendiges Museum Online (LeMO), Online-Portal
 Lebendiges Museum Odershausen, Dorfmuseum in Hessen

Siehe auch:
 Lebendiges Bienenmuseum Knüllwald